Бідило — село, Харківська область, Краснокутський район

 Бідило Михайло Іванович — викладач Харківського національного аграрного університету, кандидант економічних наук, доцент.
 Бідило Олександр Іванович — артист-вокаліст, заслужений артист України
 Бідило Степан Якович — кобзар.

Примітки 

Українські прізвища